Renshaw je příjmení více osob:
 Ernest Renshaw, anglický tenista
 William Renshaw, anglický tenista
 Mark Renshaw, australský cyklista

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení